Businesscase
 Computer-aided software engineering (CASE)

Personen
 Case (geslacht), Belgische adel
 Sammy Case, Amerikaanse pornografische acteur
 Sharon Case (1971), Amerikaanse actrice
 Steve Case (1958), marketeer, zakenman en voormalig CEO van AOL
 Tiffany Case, personage uit Ian Fleming 's James Bondroman Diamonds Are Forever (1956)
 Case Woodard, een Amerikaans R&B-zanger

Films
 Basket Case (film), horrorfilm uit 1982 B
 The Paradine Case, Amerikaanse legal thriller-film uit 1947

Zie ook 
 Case IH, voormalig fabrikant van landbouwwerktuigen
 Case-Pilote, gemeente in Martinique
 Case-report, een beschrijving van een uitzonderlijke patiënt (of enkele patiënten) door een arts
 Case Study Houses, een aantal experimenten in residentiële architectuur
 Cold Case, een Amerikaanse politieserie van de CBS, waarin oude onopgeloste zaken weer opgepakt worden
 Usecase, beschrijving van een gedrag van een systeem